Двенадцать кораблей и береговая база Королевского флота назывались HMS Lizard в честь мыса Лизард, в Корнуолле.

 HMS Lizard — корабль; в списках с 1512 по 1522.
 HMS Lizard — 16-пушечный роялистский брандер; захвачен парламентариями в 1652; использован в 1666.
 HMS Lizard — 4-пушечный шлюп; спущен на воду в 1673; захвачен голландцами в 1674.
 HMS Lizard — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1694; разбился в 1696.
 HMS Lizard — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1697; продан в 1714.
 HMS Lizard — 14-пушечный шлюп; спущен на воду в 1744; разбился в 1748.
 HMS Lizard — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1757, использовался на рейдовой службе с 1795 ; продан в 1828.
 HMS Lizard — 18-пушечный куттер типа Cerf, бывший французский Lézard; построен на верфи Jacques & Daniel Denys в Дюнкерке; спущен на воду 10 марта 1781; захвачен 2 октября 1782 на рейде нейтрального (датского) порт Транкибар; уведен в Бомбей; присутствовал при Куддалоре; возвращен Франции в 1783; снова в списках в январе 1784; разобран в 1784.
 HMS Lizard — деревянный колесный пароход; спущен на воду в 1840; потоплен в 1843 в столкновении с французским колесным шлюпом Veloce.
 HMS Lizard — железная колесная канонерская лодка; спущена на воду в 1844; отправлена на слом в 1869.
 HMS Lizard — композитная винтовая канонерская лодка; спущена на воду в 1886; продана в 1905.
 HMS Lizard — эскадренный миноносец типа Acheron; спущен на воду в 1911; продан в 1921.

Береговая база
 HMS Lizard — база десантных средств Отдела совместных операций в Шорхэм, западный Суссекс; вступила в строй в 1942; закрыта в 1945.